Dual - noção gramatical
Ou ainda:
Dual (empresa)
Dual (livro)
Dual OS

Desambiguação